Herzogliche Druckerei steht für

 Herzogliche Druckerei (Barth), ehemalige Druckerei in Barth, Vorpommern
 Herzogliche Druckerei (Żagań), ehemalige Druckerei in Sagan (Żagań), Schlesien 
 Herzogliche Druckerei (Zweibrücken), ehemalige Druckerei in Zweibrücken,  Rheinland-Pfalz